Martín I de Sicilia, conocido como el Joven (1374-Cagliari (Cerdeña), 25 de julio de 1409), fue rey de Sicilia entre 1390 y 1409, III conde de Luna y V señor de Segorbe.

Biografía 

Fue el primero de los cuatro hijos de Martín I de Aragón y de su primera esposa, María de Luna, hija y heredera del conde de Luna. Era, por tanto, nieto de Pedro el Ceremonioso y sobrino de Juan I de Aragón.

En 1390 se casó con María de Sicilia a quien le retornó el reino de Sicilia, recuperándolo mediante la fuerza militar contra un grupo de barones rebeldes. Reinó conjuntamente con su mujer hasta la muerte de ella en 1401.  Después rechazó el tratado de 1372 firmado por el rey anterior, Federico III de Sicilia, y gobernó en solitario. De este primer matrimonio nació un hijo, el infante Pedro de Sicilia (1394-1400).

En 1398, fue declarado sucesor de su padre por las Cortes, luego de que el soberano aceptara que el príncipe se presentase en el momento oportuno a jurar el estatuto de unión de los reinos de Aragón y Valencia y del condado de Barcelona, así como sus fueros.

Martín el Joven casó en segundas nupcias con Blanca de Navarra,  heredera de la familia Evreux y futura reina de Navarra. De este matrimonio tuvo otro hijo, el infante Martín de Aragón (1403-1407).

Dirigió las tropas de la conquista de Cerdeña y en 1409 venció definitivamente a las autoridades de Arborea en la batalla de Sanluri, justo antes de su muerte por enfermedad en la ciudad de Cagliari. Su tumba se encuentra en la catedral de esta ciudad.

De su primer matrimonio tuvo un hijo, Pedro, pero este falleció en 1400. Con Blanca de Navarra tuvo otro hijo, Martín, nacido el 17 de diciembre de 1406 y fallecido en agosto de 1407.  El único descendiente que dejó fue un hijo ilegítimo, Fadrique de Aragón. Martín I de Aragón intentó nombrar a su nieto ilegítimo como sucesor de la Corona de Aragón pero no obtuvo suficiente apoyo a tiempo, antes de morir en pleno proceso. En el compromiso de Caspe, la candidatura de este fue definitivamente rechazada a favor de la de Fernando I de Aragón.

Ancestros

Referencias

Enlaces 

Reyes de Sicilia de la casa de Aragón
Reyes de Sicilia del siglo XIV
Infantes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Condes de Luna (1348)
Nobles de Aragón
Señores de Segorbe
Linaje Ferrench de Luna
Reyes de Sicilia del siglo XV
Nacidos en Cataluña
Fallecidos en Cagliari